Morris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morris Township (Illinois)
 Morris Township (Kansas)
 Morris Township (Minnesota)
 Morris Township (Sullivan County, Missouri)
 Morris Township (Texas County, Missouri)
 Morris Township (New Jersey)
 Morris Township (North Dakota)
 Morris Township (Ohio)
 Morris Township (Oklahoma)
 Morris Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Morris Township (Greene County, Pennsylvania)
 Morris Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Morris Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Morris Township (Washington County, Pennsylvania)